Вейк-ан-Зее 1980 — 42-й международный шахматный турнир, который проходит в 1980 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1980 год в шахматах